

Geografia 
 Sault –  comune francese della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Sault-Brénaz – comune francese della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Sault-de-Navailles – comune francese della regione della Nuova Aquitania

Pagine correlate 
 Sault Sainte Marie